Miszewscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Miszewscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Miszewscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki